Markgraf steht für:

 Markgraf, Adelstitel

Markgraf ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Markgraf (* 1981), deutscher Schachspieler
 Friedrich Markgraf (1897–1987), deutscher Botaniker
 Gerhard Markgraf (1929–2012), deutscher Bauunternehmer
 Hendrik Markgraf (* 1949), deutscher Journalist
 Ingeborg Markgraf-Dannenberg (1911–1996), deutsche Botanikerin
 Kate Markgraf (* 1976), US-amerikanische Fußballspielerin
 Maida Markgraf (* 1991), montenegrinische Fußballspielerin
 Paul Markgraf (1910–1993), deutscher Polizeipräsident
 Rainer W. Markgraf (1956–2015), deutscher Bauunternehmer 
 Richard Markgraf (1869–1916), österreichischer Paläontologe
 Walter Markgraf († 1915), Schweizer Schriftsteller, Übersetzer und Verleger 

Markgraf steht für:
 W. Markgraf GmbH & Co. KG, deutsches Bauunternehmen
 SMS Markgraf,  Schlachtschiff der Kaiserlichen Marine 
 Stutentrine und Markgraf, Rendsburger Stadtoriginale

Siehe auch:
 Marggraf
 Marggraff
 Margraf